San Tito († dopo il 69), discepolo di San Paolo, vescovo, celebrato il 26 gennaio
San Tito diacono († 420 o 426), martire sotto l'imperatore Valentiniano III, celebrato il 16 agosto
 San Tito Brandsma († 1942), sacerdote cattolico carmelitano, martire a Dachau, celebrato il 26 luglio